Jean-Pierre Muller (1910–1948) luxemburgi országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 Jean-Pierre Muller (1924–2008) világbajnoki ezüstérmes francia párbajtőrvívó, olimpikon